Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1957 rozegrano w dniach 24 czerwca – 5 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Budge Patty /  Gardnar Mulloy -  Neale Fraser /  Lew Hoad 8–10, 6–4, 6–4, 6–4

Gra podwójna kobiet 
 Althea Gibson /  Darlene Hard -  Mary Bevis Hawton /  Thelma Coyne Long 6–1, 6–2

Gra mieszana 
 Darlene Hard  /  Mervyn Rose -  Althea Gibson /  Neale Fraser 6–4, 7–5

Wimbledon według lat
1957 w tenisie ziemnym
1957 w Wielkiej Brytanii